Бархатиха — деревня в Плесецком районе Архангельской области, составе  Тарасовского сельского поселения. Часть упразднённого села Церковное.

География 
Находится рядом с деревней Скрипово. Вблизи протекает река Шорда, берег которой в районе Бархатихи очень крутой.

История 
Деревня впервые упоминается в 1556 году в Сотных Каргопольского уезда («Платёжнице Я. Сабурова и И. Кутузова»). С XVIII века по XX век в деревня была центром Церковнического прихода, при котором имелись 2 церкви: Троицкая с колокольней, 1796 года и Никольская, 1693 года. В конце 1920-х годов при невыясненных обстоятельствах сгорела одна из церквей. В начале 1930-х была разобрана на материалы вторая. В 1935 году была построена средняя школа. В данный момент в ней находится сельский музей и молитвенный зал Мирнинского прихода.

Население

Инфраструктура 
В деревне установлены 2 таксофона, автобусная остановка, 1 частный магазин, библиотека, краеведческий музей, молитвенный зал Русской православной церкви.

Достопримечательности 
В деревне установлен мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам.

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Церковнического сельсовета Плесецкого района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах) 

 Карты
 Бархатиха. Публичная кадастровая карта

Населённые пункты Плесецкого района